Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute du 3 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Masthoff.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helga Masthoff et Virginia Wade.

Faits marquants 
C'est la première victoire de Wade sur la terre battue rouge européenne, victoire d'autant plus savoureuse qu'elle a lieu face à des expertes de terre battue que sont Helga Schultze et Helga Masthoff. Wade a seulement craint la défaite en quart de finale contre Marie Neumanova, cette professeur de gymnastique tchèque qui sert son premier service de la main gauche et son deuxième de la main droite ! Neumanova mène 6-1 5-3, mais Wade récupère et remporte facilement le tie-break. À 4-5 dans le troisième set, Wade sert pour rester dans le match, réalise le break à 5-5 et l'emporte par 7-5.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1971 de tennis féminin

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Italie
Sport en Italie en 1971
Tennis en mai 1971